Гран-при Монако 1998 года — шестой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1998 года. Прошёл на трассе в Монте-Карло, Монако. Соревнования состоялись 24 мая 1998 года.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Монако